Oratorio di Santa Barbara a Ferrara
Oratorio di Santa Barbara a Montecatini Val di Cecina
 Oratorio di Santa Barbara a Roma
 Oratorio di Santa Barbara al Celio a Roma

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Barbara
 Cappella di Santa Barbara